Zollstation bezeichnet:

 ein Gebäude zur Erhebung von Zöllen oder zur Zollverwaltung, siehe Zollhaus, Zoll (Abgabe) und Zoll (Behörde)
 die Bundeszollverwaltung
 die Römische Zollstation in Töll